Ez a Tom és Jerry gyerekshow című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Jegyzetek

Gyerekshowepizod
Televíziós sorozatok epizódlistái